Miejscowości w USA:
 Brooklyn Heights – okolica na Brooklynie w Nowym Jorku
 Brooklyn Heights – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Brooklyn Heights – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Brooklyn Heights – dzielnica Los Angeles